Filipeni, comune della Romania nel distretto di Bacău
Filipeni, comune della Moldavia nel distretto di Leova